Gnaeus Domitius Ahenobarbus bylo jméno mnoha římských politiků:
 Gnaeus Domitius Ahenobarbus (konzul 192 př. n. l.)
 Gnaeus Domitius Ahenobarbus (konzul 162 př. n. l.), syn předchůdce
 Gnaeus Domitius Ahenobarbus (konzul 122 př. n. l.), syn předchůdce
 Gnaeus Domitius Ahenobarbus (konzul 96 př. n. l.), syn předchůdce
 Gnaeus Domitius Ahenobarbus († 81 př. n. l.), syn předchůdce
 Gnaeus Domitius Ahenobarbus (prétor 54 př. n. l.), pravděpodobně syn Lucia Domitia Ahenobarba
 Gnaeus Domitius Ahenobarbus (konzul 32 př. n. l.), vnuk předchůdce
 Gnaeus Domitius Ahenobarbus (otec Nerona), vnuk předchůdce a otec císaře Nerona

Související články 
 Ahenobarbus (rozcestník)